216 puede hacer referencia a:

 Los años
 216
 216 a. C.
 1216

 Otros
 216 cleopatra o (216) Cleopatra, asteroide.
 NGC 216, galaxia.

 Para el número 216, véase Número natural.